Cobalt 60 é um projeto paralelo do grupo musical belga Front 242, de seus componentes Jean-Luc de Meyer e Dominique Lallement.

Bandas de música industrial